Schaidham ist der Ortsname von

 Schaidham (Stephansposching), Ortsteil der Gemeinde Stephansposching, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Schaidham (Vilsbiburg), Ortsteil der Stadt Vilsbiburg, Landkreis Landshut, Bayern

Siehe auch:
 Scheidham